Santhomyza är ett släkte av tvåvingar. Santhomyza ingår i familjen sumpflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sumpflugor
Santhomyza